Le Grand Prix moto d'Allemagne 2016 est la  du championnat du monde de vitesse moto 2016. 

Cette  du Grand Prix moto d'Allemagne s'est déroulée du 15 au  sur le circuit du Sachsenring.

Classement des MotoGP 
Blessé lors du warm up, Stefan Bradl ne participe pas à la course.

Classement Moto2 
Une blessure aux côtes empêche la participation de Danny Kent.

Classement Moto3

Références 

2016
Sport en Allemagne en 2016
Sport en juillet 2016
All